El nombre de Briones puede aludir a alguno de los siguientes lugares:

En España 
 Briones, municipio de la comunidad autónoma de La Rioja.

En Cuba 
 Briones Montoto, localidad del municipio de Pinar del Río.

En Estados Unidos 
 Briones Regional Park, más conocido como Parque Regional Briones, parque del estado estadounidense de California.